Köhler és un cognom alemany,inclou:

 August Köhler, microscopista i inventor da la il·luminació Köhler
 Benjamin Köhler, jugador de futbol
 Ernesto Köhler, compositor
 Eva Köhler, Primera Dama d'Alemanya 2004–2010
 Georges J. F. Köhler, biòleg i Premi Nobel de medicina
 Gundolf Köhler, polític d'extrema dreta
 Horst Köhler, President d'Alemanya (2004-2010)
 Horst Köhler, nom real del cantant Guildo Horn
 Ilse Köhler, nom d'Ilse Koch, criminal de guerra nazi
 Johan Harmen Rudolf Köhler, General en les colònies neerlandeses 
 Johann David Köhler, científic
 Juliane Köhler, actriu
 Kristina Schröder nom de soltera, Köhler, política
 Louis Köhler, compositor alemany
 Maria João Köhler, tennista protuguesa
 Siegfried Köhler (ciclista) (6 d'octubre de 1935), ciclista alemany
 Siegfried Köhler (conductor) (30 d juliol de 1923), acadèmic
 Wolfgang Köhler, psicòleg

Vegeu també 
 Plantes Medicinals de Köhler
 Teoria de Köhler
 Koehler